Zkratka TŽV může být:
 TŽV Gredelj – chorvatský výrobce kolejových vozidel
 tažený železniční vůz

Podobné 
 TGV ([té žé vé]) – francouzský rychlovlak
 TZV